Stati Uniti d'America
Elk Creek – villaggio della Contea di Johnson, Nebraska
Elk Creek – township della Contea di Erie, Pennsylvania
Elk Creek – census-designated place della Contea di Glenn, California